Verschuivingswet van Wien
 Stralingswet van Wien